

Patronyme 
 ou  est un nom de famille japonais comptant 139 titulaires, dont 130 au Japon, principalement dans les préfectures de Hokkaidō et Fukuoka. Une forme éteinte du nom est 明保野.

Personnalités 
 , ancien lutteur sumo américain naturalisé japonais dont le vrai nom est George Ha'aheo Rowan
 Akebono, elder name de Akebono Tarō

Personnages de fiction 
 , personnage du jeu vidéo Kantai Collection

Prénom 

 est aussi un prénom unisexe japonais comptant 388 titulaires.

Prénoms associés 
Quelques autres prénoms utilisant uniquement le caractère 曙 :
 Masculins : Akira.

Personnalités 
 , romancière japonaise née

Autres 
 Plusieurs navires de la Marine impériale japonaise : 
 Akebono, satellite scientifique japonais.

Notes et références 



Homonymie de patronyme
Patronyme japonais